Harkortstraße ist ein Straßenname in verschiedenen Städten:

 Harkortstraße (Dortmund)
 Harkortstraße (Dresden)
 Harkortstraße (Düsseldorf)
 Harkortstraße (Hamburg)
 Harkortstraße (Leipzig)
 Harkortstraße (Münster)
 Harkortstraße (Wien)